Durand of the Bad Lands – film del 1917 diretto da Richard Stanton
Durand of the Bad Lands – film del 1925 diretto da Lynn Reynolds